Кочановка — топоним:

Россия
 Кочановка — деревня в Льговском районе Курской области.
 Украина
 Кочановка — железнодорожная станция УЖД.

См. также 
Качановка